William Lindsay, (1835–1909) az Amerikai Egyesült Államok szenátora
 William Lindsay, (1916–1971) brit és skót gyeplabdázó, ezüstérmes olimpikon
 William Lindsay, (1945–1986) brit színművész